I Belong to You (Caro Emerald)
 I Belong to You (Il ritmo della passione) (Eros Ramazzotti & Anastacia)
 I Belong to You (Muse)
 I Belong to You (Lenny Kravitz)